Iban, grup humà de l'illa de Borneo
Iban, idioma parlat a certes zones de Borneo
 IBAN, sèrie de caràcters que identifiquen un compte corrent bancari